John Howard Redfield ist der Name folgender Personen:

* John Howard Redfield (Botaniker) (1815–1895), US-amerikanischer Botaniker und Paläontologe

 John Howard Redfield (1879–1944), US-amerikanischer Mathematiker, siehe J. Howard Redfield